Берішві́лі () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Паата Берішвілі (* 1973) — грузинський і російський футболіст та тренер.
 Павло Берішвілі (1891—1937) — грузинський політик, член Установчих зборів Грузії.

Грузинські прізвища